La Srpska Liga 2014-2015 è stata la 23ª edizione della terza divisione di calcio per squadre della Serbia.

È la dodicesima edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est; ed è la nona dalla separazione fra Serbia e Montenegro.

Vojvodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2015-2016
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2015-2016
      Al baraž
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Baraž 
 Il baraž in questo caso è uno spareggio fra la penultima di Srpska Liga Belgrado (Sopot) e la terza classificata di Beogradska Liga (Sremčica)
 Sremčica - Sopot    1-0
 Sopot - Sremčica    4-0
 Sopot rimane in Srpska Liga, Sremčica rimane in Beogradska Liga

Risultati

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2015-2016
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2015-2016
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2014-2015
Prva Liga Srbija 2014-2015
Kup Srbije 2014-2015

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2012-2020 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2014-15 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014